Pays peut être employé en :

Géographie 
 Subdivision territoriale à la définition changeante selon les époques et les lieux.
 Voir Pays, § Différents niveaux d'organisation
 Pays,  catégorie française d'aménagement à caractère géographique
 Pays de Bretagne, subdivisions historiques bretonnes.

Linguistique 
 Diverses expressions utilisent le mot « pays », en général avec une connotation géographique.
 Voir Pays, § Expressions contenant le mot « pays »

Patronymie 
 Christian Pays, est un homme d'affaires français.

Culture 
 Pays, est un film québécois réalisé par Chloé Robichaud sorti en .